«Золото́й Орфе́й» () — международный конкурс вокальных исполнителей, а также конкурс новых болгарских эстрадных песен.

Символом фестиваля являлась статуэтка, изображающая обращённого к Солнцу поющего Орфея с золотой лирой в руке, эмблемой — стилизованное изображение лиры на фоне солнечных лучей.

Фестиваль проводился с 1965 по 1999 годы в различных концертных залах, расположенных на Солнечном берегу в Болгарии. Состоял из Международного конкурса и Конкурса болгарской песни. Песни исполнялись участниками вживую при сопровождении эстрадно-симфонического оркестра Комитета радио и телевидения.

В 1970—1980-е годы конкурс транслировался Центральным телевиденем СССР, а в 1992 году — одним из центральных телеканалов России.

В 2015 году планировалось возобновить фестиваль, впервые после продолжительного перерыва.

Лауреаты международного конкурса

1967 
 Гран-При — не присуждался
 1-я премия: Арлетт Золя (Швейцария)
 2-я премия: Виктор Вуячич (СССР), Тония (нид.) (Бельгия)
 3-я премия: Лилиана Петрович (Югославия), Катаржина Бовери (Польша)
 Специальная премия: Клод Вейси (Франция), Ян Левандовски (Польша)

1968 
 Гран-При: Дженифер (Франция)
 1-я премия: Марион Рунг (Финляндия)
 2-я премия: Калинка (Бельгия)
 3-я премия: Иосиф Кобзон (СССР), Маргарита Димитрова (Болгария)

1969 
 Гран-При: Богдана Карадочева (Болгария)
 1-я премия: Эмилия Маркова (Болгария)
 2-я премия: Юрий Богатиков (СССР)
 3-я премия: Изабель Бонд (Шотландия)

1970 
 Гран-При — не присуждался
 1-я премия: Бисер Киров (Болгария)
 2-я премия: Элен Делмар (США)
 3-я премия: Есин Ашфар (Турция)
 Специальная премия: Лизе Марке (Бельгия), Анита Хегерланн (Норвегия), Виталий Самойленко (СССР)

1971 
 Гран-При: Мария Пахоменко (СССР) — за исполнение песни «Ненаглядный мой» и «Дон Кихот».
 1-я премия: Бен Крамер (Нидерланды), Омаро Портуондо (Куба)
 2-я премия: Борис Гуджунов (Болгария), Юсен (Аруба)
 3-я премия: Хайме Морей (Испания), Кати Ковач (Венгрия)
 Специальные премии: Паша Христова (Болгария), Дан Спэтару (Румыния), Марцела Лайферова (Чехословакия), Борис Гранчаров (СССР), Вольдемар Куслап (СССР)

1972 
 Гран-При — не присуждался
 1-я премия: Светлана Резанова (СССР), Здислава Сосницка (Польша)
 2-я премия: Маргарита Хранова (Болгария), Маркос (Испания)
 3-я премия: Лев Лещенко (СССР), Мари Роз (Бельгия)
 Специальные премии: Регина Тос (ГДР), Лурдес Жиль (Куба), Бетти Дорси (США)

1973 
 Гран-При: Лена Эриксон (Швеция)
 1-я премия: София Ротару (СССР) — за исполнение песни «Мой город», Френки Стивенс (Великобритания)
 2-я премия: Айла Алган (Турция), Миро Унгар (Югославия)
 3-я премия: Доника Венкова (Болгария), Мари Кристи (Люксембург)
 Специальные премии: Глория Симонетти (Чили), Гелена Вондрачкова (Чехословакия), Марыля Родович (Польша)

1974 
 Гран-При: Лили Иванова (Болгария)
 1-я премия: Сергей Захаров (СССР), Нерейда Наранхо (Куба)
 2-я премия: Зоран Миливоевич (Югославия), Анджела Симиля (Румыния)
 3-я премия: Крис Дёрк (ГДР), Цветан Панков (Болгария)
 Специальные премии: Фрини (Греция), Франк Холдер (Шри-Ланка)

1975 
 Гран-При: Алла Пугачёва (СССР) — за исполнение песен «Ты снишься мне» и «Арлекино»
 1-я премия: Карл Уэйн (Великобритания), Богдана Загурска (Польша)
 2-я премия: Стефка Оникян (Болгария), Ксанти Пераки (Греция)
 3-я премия: Ханс-Юрген Байер (ГДР), Шенай (Турция)
 Специальные премии: Клара Катона (Венгрия), Петр Чернев (Болгария), Серж Давиняк (Бельгия), Паулу ди Карвалью (Португалия)

1976 
 Гран-При: Фара Мария (Куба)
 1-я премия: Ли Тауэрс (Нидерланды), Ева Снежанка (Польша)
 2-я премия: Евгений Мартынов (СССР) — за исполнение песни «Алёнушка», Росица Борджиева (Болгария)
 3-я премия: Янис Петропулос (Греция), Айдын Тансел (Турция)
 Специальные премии: Энцо Гузман (Мальта), Тируйо Кано (Япония), Пако Бандейра (Португалия), Росица Ганева (Болгария), Жюли Арел (Канада)

1977 
 Гран-При: Роза Рымбаева (СССР), Ани Врбанова (Болгария)
 1-я премия: Энцо Гузман (Мальта), Бетти Мисиего (Испания)
 2-я премия: Петер Мате (Венгрия), Драган Миялковский (Югославия)
 3-я премия: Паоло Менголи (Италия), Сьюзан Стивенс (Канада)
 Специальные премии: Роза Рымбаева (СССР), Энцо Гусман (Мальта), Петер Мате (Венгрия), Кичка Бодурова (Болгария), Руби Манила (Филиппины), Кису (Финляндия)

1978 
 Гран-При: Джоан Орлинс (Люксембург)
 1-я премия: Регина Тос (ГДР), Грегер (Финляндия)
 2-я премия: Элеонора Станчева (Болгария), Бэсси (Греция)
 3-я премия: Мансур Ташматов (СССР), Франк Холдер (Шри-Ланка)
 Специальные премии: Регина Тос (ГДР), Франк Холдер (Шри-Ланка), Джеки Саливан (США), Иван Бубанов (Болгария), Ариан Брас (Нидерланды)

1979 
 Гран-При: Панайот Панайотов (Болгария)
 1-я премия: Шарольта Залатнай (Венгрия), Марина (Греция)
 2-я премия: Альберт Асадуллин (СССР), Уве Енсен (ГДР)
 3-я премия: Гладис Меркадо (Перу), Пат Макгиган (Ирландия)
 Специальные премии: Надежда Енева (Болгария), Гладис Меркадо (Перу), Данни (Люксембург)

1980 
 Гран-При: Камелия Тодорова (Болгария)
 1-я премия: Валерий Леонтьев (СССР) — за исполнение песни «Танцевальный час на солнце», Ханна Банашек (Польша)
 2-я премия: Саня (Греция), Паола Койвуниеми (Финляндия)
 3-я премия: Борис Гуджунов (Болгария), Люси Стеймл (Нидерланды)
 Специальные премии: Фернандо Санчес (Куба), Марти Брем (Австрия), Джекки (Великобритания)

1981 
 Гран-При: Дагмар Фредерик (ГДР)
 1-я премия: Васил Найденов (Болгария), Деби (Голландия)
 2-я премия: Татьяна Кочергина (СССР), Дебби Камерон (Дания)
 3-я премия: Тодор Памуков (Болгария), Йоргос Геролиматос (Греция)
 Специальные премии: Суна Йелдезоглу (Турция), Харуми Накадзима (Япония), Сами Кларк (Люксембург)

1982 
 «Золотой Орфей»: Нелли Рангелова (Болгария)
 «Серебряный Орфей»: Джо Борн (Нидерланды)
 «Бронзовый Орфей»: Маргарита Хранова (Болгария)
 Специальные премии: Аттила Атасой (Турция), Мигель Чавес (Куба), Нгуен Тхе Хоа (Вьетнам), Янис Василиу (Греция)

1984 
 Гран-При: Орлин Горанов (Болгария)
 1-я премия: Деби Кэмпбелл (США), Коко Йорк (Нидерланды)
 2-я премия: Елена Николова (Болгария), Лайош Тури (Венгрия)
 3-я премия: Мария Де Хесус (Куба), Анис Димитрос (Греция)
 Специальные премии: Снежана Наумовская (Югославия), Лайош Тури (Венгрия), Клементе (Португалия)

1986 
 Гран-При: Петя Буюклиева (Болгария)
 1-я премия: Миклош Варга (Венгрия
 2-я премия: Альба Родригес (Куба)
 3-я премия: Беата Молак (Польша)

1988 
 Гран-При — не присуждался
 1-я премия: Тамара Гвердцители (СССР) — за исполнение песни «Посвящение Эдит Пиаф» (музыка Отара Тевдорадзе, слова Ильи Резника)
 2-я премия: Адриан Доминеску (Румыния)

1990 
 Гран-При: Этта Сколо (Австрия)
 1-я премия: Мечислав Щчещняк (Польша)
 2-я премия: Эмилия Кирова (Болгария)
 3-я премия: Анна Резникова (СССР)
 Специальные премии:

1992 
 Гран-При: Хенри Уинтер (Ирландия)
 1-я премия: ?
 2-я премия: Филипп Киркоров (Россия) — за исполнение песни «Ты, ты, ты»

1993 
 Гран-При: Кармен Трендафир (Румыния)

Иностранные исполнители болгарских песен 
Лауреаты премии иностранным исполнителям болгарских эстрадных песен:
 1971 — Фрайдей Браун (Великобритания)
 1972 — Светлана Резанова (СССР)
 1973 — Алисон Маккалм (Австралия), София Ротару (СССР)
 1974 — Санди Джонс (Ирландия)
 1975 — Конча Маркес (Испания)
 1976 — Лео Мартин (Югославия) и Ричи Питс (США)
 1977 — Семиха Янк (Турция), Сакис Папаниколаи (Греция)
 1979 — Боба Стефанович (Югославия), Ева Киш (Румыния) и Элиз Йекер (Турция)
 1980 — Бараш Манчо (Турция), Архелия Фрастозо (Куба), Джимми Лоутен (США)
 1981 — Архелия Фрастосо (Куба), Джими Лоутън (США)
 1982 — Режи Шольтез (Венгрия)
 1984 — Нагима Ескалиева (СССР), Збигнев Водецкий (Польша)
 1986 — вокальный дуэт «К+Н» (ГДР)
 1988 — Маруша (Куба)

Примечания

Ссылки 
 Описание фестиваля
 Символ и эмблема фестиваля 

Музыкальные фестивали по алфавиту
Музыка Болгарии
Фестивали Болгарии
Соревнования в Болгарии
Несебыр
Фестивали, появившиеся в 1965 году
Мероприятия, регулярно проводимые с 1965 года
Конкурсы вокалистов